Тангаманга има више значења:

 Тангаманга (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Тангаманга (Косамалоапан де Карпио), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику